Bečki mir 1261.
Bečki mir 1606.
Bečki mir 1612.
Bečki mir 1624.
Bečki mir 1725.
Bečki mir 1731.
Bečki mir 1738.
mir u Schönbrunnu iz 1809.
Bečki mir 1864.
Bečki mir 1866.

Vidi 
Bečki kongres
Bečki ugovor
Bečka konvencija